Чебаково, Чёбаково — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Чебаково — прежнее название села Кенжайлау Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Чебаково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Чебаково — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Чебаково — село в Ядринском районе Чувашии.
 Чебаково — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Чёбаково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Чёбаково — посёлок в Тутаевском районе Ярославской области.

Железнодорожный пункт 
 Чёбаково — железнодорожная станция в Тутаевском районе Ярославской области.